Mala trgovina užasa (1960), film redatelja Rogera Cormana 
 Mala trgovina užasa (mjuzikl), temeljen na filmu iz 1960.
 Mala trgovina užasa (1986), film redatelja Franka Oza